El acrónimo CTP puede referirse a:
 Confederación de Trabajadores del Perú,  organización sindical peruana.
 Citidina ni trifosfato, un nucleótido de citosina, una molécula ubicua en el metabolismo de todos los seres vivos.
 Computer to Plate, tecnología de impresión Offset.

 Colegio de traductores del Perú, Colegio profesional amparado por el Estado Peruano.